Podlipa je ime več naselij

v Sloveniji 
 Podlipa, Krško
 Podlipa, Vrhnika
 Podlipa, Žužemberk

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Podlipa, pri Hodišah, nem. Linden, občina Hodiše
 Podlipa, pri Podkloštru, nem. Lind, tržna občina Podklošter
 Podlipa, pri Vovbrah, nem. Unterlinden, mestna občina Velikovec

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška